Това е списъкът с епизоди на анимационния сериал „Генератор Рекс“ с оригиналните дати на излъчване в България и САЩ.

Общ преглед

Епизоди

Сезон 3 (2011 г. – 2013 г.)

Източници 

Генератор Рекс